Hierba triguera puede referirse a:
El nombre común de la planta Bromus diandrus.
El nombre común de la planta Bromus sterilis.
El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.
El nombre común de la planta Lolium temulentum.
El nombre común de la planta '''''Poa pratensis.